Le mot Azazga désigne:

Toponyme 

 Azazga, commune à Tizi Ouzou.
 Daïra d'Azazga, Daïra à Tizi Ouzou.

Édifices 
 Centre culturel d'Azazga, centre culturel à Tizi Ouzou.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme